Miadzioł – miasto na Białorusi
 Miadzioł – jezioro na Białorusi
 Miadzioł (gmina)

Zobacz też 
 Rejon miadzielski
 Miadziołka